Les mots congestus, congesta et congestum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) du participe passé d'un verbe latin signifiant « accumuler, entasser ».

 En météorologie, un cumulus congestus est un nuage convectif intermédiaire entre cumulus et cumulonimbus, ayant en général l'aspect d'un chou-fleur.
 En taxonomie, les mots congestus, congesta et congestum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : congestus, congesta, congestum.

Notes et références 

Épithète spécifique